

Codici 
 DOL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Deauville, Deauville, Francia

Mineralogia 
 Dol – abbreviazione di dolomite

Geografia

Dol-de-Bretagne – comune nel dipartimento di Ille-et-Vilaine

Dol pri Ljubljani – comune
 Dol Grande, in sloveno Veliki Dol – frazione del comune di Sesana
 Dol pri Hrastovljah, in italiano Villadolo – frazione del comune di Capodistria

Altro 
 DOL – targa automobilistica del distretto di Oleśnica (Polonia)

Note